Cà Rigo è una curazia (frazione) del castello (comune) di Borgo Maggiore, nella Repubblica di San Marino.

Storia

Geografia fisica

Voci correlate 
 Borgo Maggiore
 Cà Melone
 Cailungo
 San Giovanni sotto le Penne
 Valdragone
 Ventoso (San Marino)

Curazie dei castelli di San Marino
Borgo Maggiore